Replik steht für:
 Reprise, die Wiederholung eines Kunstwerks durch denselben Künstler, siehe Kopieren (Kunst)
 eine Nachbildung eines Gegenstandes
 eine Antwort oder Gegenrede
 die Erwiderung auf Einwendungen gegen einen Anspruch, siehe Replik (Recht)
 die Mehrfachspeicherung von Daten, siehe Replikation (Datenverarbeitung)

Siehe auch:
 Replikat (Begriffsklärung)
 Replikation (Begriffsklärung)